Adolphe Félix Prioux (1847-?), contrôleur général de l'armée de 2e classe.
 Gérard Prioux (1922-1987),  haut fonctionnaire et homme politique français.
 Lucie Prioux (1997-), céiste française
 René Prioux (1879-1953), général d'armée français

Patronyme français